Рудольф Иордан (Йордан) (; 1810—1887) — немецкий живописец.

Биография 
Родился 4 мая 1810 года в Берлине в семье André Charles Guillaume Jordan (1778—1850), берлинского чиновника, и его жены Wilhelmine Hielkert. Его сестра Мари (1816—1899) была замужем за его другом — художником Адольфом Хеннингом.

После обучения у немецкого художника Карла Вильгельма Ваха, который основал в 1819 году в Берлине художественную школу, в 1833—1840 годах учился в Дюссельдорфской академии художеств. После этого Рудольф работал у художников Фридриха фон Шадов и Карла Зона. С 1848 года работал как художник жанровой живописи в своей собственной студии в Дюссельдорфе. Здесь также обучал студентов и получил за это звание королевского титулярного профессора.

Начиная с 1837 года Рудольф Иордан был членом Прусской академии искусств в Берлин;, был удостоен большой золотой медали Берлинской выставки. Кроме картин, написанных маслом, создавал акварельные рисунки и гравюры. В 1844 году он стал одним из основателей ассоциации Crignic и общества художников Malkasten Дюссельдорфе, в котором состоял до конца своей жизни.

В революции 1848—1849 годов Иордан служил во взводе дюссельдорфских дружинников, возглавляемых художником . В 1869 году был награждён прусским орденом Красного орла 3-й степени и шведским орденом Вазы 2-й степени. В 1886 году был удостоен прусского ордена Короны 2-й степени.

Умер 20 марта 1887 года в Дюссельдорфе. Был похоронен на городском Северном кладбище.

Семья 
Рудольф Иордан в первом браке на Sofie von Mülmann (1811—1863), тоже художнице, которая была сестрой Emilie von Mülmann (1805—1884), бывшей замужем за художником Карлом Зоном. Второй женой была Marie von Hanstein (1825—1885). От первого брака у Иордана было трое детей.

Труды 
Иордан неоднократно предпринимал поездки в приморские места Северного моря для изучения типов и быта рыбаков и лоцманов, воспроизведение которых  составило бо́льшую часть его картин, отличающихся жизненностью и реальностью изображенных сцен. Побывал в Голландии, Бельгии и Франции.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Rudolf Jordan 
 Рудольф Иордан (1810-1887)

Художники Германии XIX века